Entrata – in economia
 Entrata o Atrio o ingresso – in architettura
 Entrata o ingresso o input – in informatica e altre tecnologie e scienze applicate
 Entrata – in ginnastica artistica
 Entrata (o lemma) – in linguistica, forma di citazione di una parola in un dizionario

Altri progetti